Torkel ist

 ein anderer Name für eine Weinpresse, von lateinisch: torculum, siehe Kelter
 ein Ortsteil der Gemeinde Guttenberg im Landkreis Kulmbach (Bayern), siehe Torkel (Guttenberg)
 Torkel (der Hohe) war ein Häuptling der Jomswikinger

Siehe auch:

 Thorkell, der Name eines Jarls der Orkney Torkel Fostri